«Наро́дный арти́ст Удму́ртской Респу́блики» — почётное звание Удмуртской Республики за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства.

Основания для присвоения 
Звание «Народный артист Удмуртской Республики» присваивается гражданам Российской Федерации, а также гражданам иностранных государств и лицам без гражданства за особые заслуги, способствующие социально-экономическому, культурному развитию, росту благосостояния населения и повышению авторитета Удмуртской Республики.

Почетное звание «Народный» может быть присвоено не ранее, чем через 5 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный».

Присвоение звания 
Представления к присвоению почетных званий вносятся Президенту Удмуртской Республики. Порядок внесения представлений к присвоению почетных званий и их рассмотрения определяется Президентом Удмуртской Республики.

О присвоении почетного звания Президент Удмуртской Республики издает указ.

Удостоверение и нагрудный знак к почетному званию гласно в торжественной обстановке в течение 30 дней со дня вступления в силу указа вручает Президент Удмуртской Республики или другое должностное лицо по его поручению.

Народные артисты Удмуртской Республики

См. также 
 Народный артист Российской Федерации
 Народный артист Удмуртской АССР
 Народный артист СССР
 Почётные звания Удмуртской Республики

Ссылки 
 Закон УР от 03.05.2001 N22-РЗ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Почётные звания Удмуртской Республики